Alessandro Tommaso Arcudi – scrittore e letterato italiano
 Domenico Arcudi – politico italiano
 Francesco Arcudi – vescovo cattolico italiano
 John Arcudi – fumettista e scrittore statunitense